Methling ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Methling (1917–2010), dänischer Dramatiker
 Ralf Methling (* 1989), deutscher Sprachwissenschafter
 Roland Methling (* 1954), deutscher Politiker
 Wolfgang Methling (* 1947), deutscher Tiermediziner und Politiker der Linkspartei
 Svend Methling (1891–1977), dänischer Schauspieler und Regisseur

Groß Methling und Klein Methling sind Ortsteile von Dargun